Ilgner ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Ilgner (1926–2004), deutscher Musikverleger
 Hans Joachim Ilgner (1933–2010), Chefredakteur der Wochenzeitung Der Schlesier
 Karl Ilgner (1862–1921), deutscher Elektroingenieur, Erfinder des Ilgner-Umformer
 Markus Ilgner (* 1980), deutscher DJ, Musiker und Produzent
 Max Ilgner (1899–1966), Vorstandsmitglied der I.G. Farben
 Michael Ilgner (* 1971), deutscher Wasserballer und Manager
 Robert Ilgner (1810–1891), preußischer Generalmajor und Kommandant von Minden
 Sven Ilgner (* 1979), deutscher Filmfunktionär, Filmfestivalleiter und Filmemacher

Siehe auch: Illgner